Puig de la Morisca o Torre Morisca, muntanya de terme de Lloret de Mar.
 Puig de la Morisca o de sa Morisca, muntanya de terme de Calvià amb un jaciment arqueològic important.
 Parc Arqueològic del Puig de la Morisca, parc arqueològic que comprèn el jaciment del Puig de la Morisca.